Крюс:
 Крюс, Джеймс (1926—1997) — немецкий детский писатель и поэт.
 Крюс, Лора Хоуп (1879—1942) — американская актриса.
 Крюс, Терри (Терренс Алан Крюс) (род. 1968) — американский актёр и бывший футбольный игрок.